ScrollKeeper — программа-каталогизатор в подсистеме справки GNOME/KDE.

Управляет метаданными (информацией о документации) на основе стандарта Dublin Core.

См. также 
 ScrollServer — сервер документов
 Дублинское ядро
 Open Source Metadata Framework

Ссылки 
 ScrollKeeper.sf.net

Программы для GNOME
Программы для KDE